Dabo steht für

 Dabo, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Dabo ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Dabo (* 2001), französischer Fußballspieler
 Baciro Dabo (Baciro Dabó; 1958–2009), guinea-bissauischer Politiker
 Bryan Dabo (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Leon Dabo (1864–1960), US-amerikanischer Maler
 Mamadou Fall Dabo (1951–2010), senegalesischer Maler 
 Marcel Dabo (* 2000), deutscher American-Football-Spieler
 Mouhamadou Dabo (* 1986), französischer Fußballspieler
 Moustapha Dabo (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Ousmane Dabo (* 1977), französischer Fußballspieler